Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 1999./2000. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 1999./2000.
 2. HNL 1999./2000.
 4. rang HNL-a 1999./2000.
 5. rang HNL-a 1999./2000.
 6. rang HNL-a 1999./2000.
 7. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

Izvori 
 RSSSF, Hrvatska 1999./2000.
 Darko Barišić i dr.: Osamdeset godina nogometa u Pitomači 1921. – 2001. godine, Pitomača, 2002.
 Stjepan Balog: HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina, Kutina, 2004., str. 88-89, 
 

1999./00. 
 3